Тарпиу има више значења:

 Тарпиу (Бистрица-Насауд), насеље у округу Бистрица-Насауд у Румунији
 Тарпиу (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији